FCU steht als Abkürzung für:
 1. FC Union Berlin, einen Berliner Fußballverein aus dem Ortsteil Köpenick
 FCU Politehnica Timișoara, rumänischer Fußballverein

Abkürzung